Эта статья — об австралийской актрисе. Об американской писательнице см. .
До́роти Э́лисон (; ) — австралийско-британская актриса кино и телевидения.

Биография 
Дороти Диксон (настоящее имя актрисы) родилась 4 апреля 1925 года в городке Брокен-Хилл (Новый Южный Уэльс, Австралия). Отец — Уильям Эдвард Диксон, приплывший сюда несколько лет назад для работы на шахтах; мать — Элис Коган. После получения среднего образования училась девушка в Сиднейской старшей школе для девочек, так как к тому времени отец устроился на работу менеджером по рекламе в сиднейскую газету. В 1949 году уплыла в Лондон, рассчитывая начать карьеру киноактрисы. Действительно, уже в том же году она снялась в небольших ролях в двух кинофильмах, но затем в течение трёх лет предложений о съёмках ей не было. В 1952 году Дороти предложили сыграть небольшую, но сложную роль учительницы глухих детей в картине «». Актриса блестяще с ней справилась, получила за неё номинацию на «BAFTA» в категории «Самый многообещающий новичок в кино», и с 1953 года начала сниматься регулярно и успешно, как в кинофильмах, так и в телефильмах и телесериалах. За 40 лет карьеры (1949—1989) Элисон появилась в более чем 70 фильмах и сериалах, преимущественно во второстепенных ролях. Основной актёрский образ — сочувствующие, материнские или измученные заботой роли.

Дороти Элисон скончалась 17 января 1992 года в Лондоне.

Личная жизнь
12 июня 1952 года Элисон вышла замуж за малоизвестного английского актёра и продюсера Лесли Линдера (1924—2010). В декабре 1976 года пара развелась.

Награды и номинации 
 1953 — «BAFTA» в категории «Самый многообещающий новичок в кино» за роль в фильме «» — номинация.
 1957 — «BAFTA» в категории «Лучшая британская актриса» за роль в фильме «Достичь небес» — номинация.
 1982 — «» в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме» за роль в мини-сериале «Город, похожий на Элис» — победа.

Избранная фильмография

Широкий экран 
 1949 —  / Eureka Stockade — миссис Бентли
 1949 —  / Sons of Matthew — Роуз О’Риордан
 1952 —  / Mandy — мисс Стоктон, учительница в школе для глухих
 1953 —  / Turn the Key Softly — Джоан
 1954 —  / The Maggie — мисс Питерс
 1954 —  / The Purple Plain — медсестра (в титрах не указана)
 1956 —  / The Feminine Touch — самоубийца
 1956 —  / The Long Arm — Мэри Хэллидей
 1956 — Достичь небес / Reach for the Sky — Брейс, медсестра
 1956 —  / The Silken Affair — миссис Туикхэм
 1957 —  / Interpol — Хелен
 1958 —  / The Man Upstairs — миссис Барнс
 1959 — История монахини / The Nun's Story — сестра Аурелия (медсестра-мученица в Африке)
 1961 —  / Two Living, One Dead — Эстер Кестер
 1966 —  / Georgy Girl — медицинская посетительница
 1967 —  / Pretty Polly — миссис Барлоу
 1971 —  / See No Evil — Бетти Рекстон
 1971 — Доктор Джекилл и сестра Хайд / Dr. Jekyll and Sister Hyde — миссис Спенсер
 1972 —  / The Amazing Mr. Blunden — миссис Аллен
 1973 —  / Baxter! — Кеннеди, медсестра
 1982 —  / The Return of the Soldier — жена бригадира
 1988 —  / Rikky and Pete — миссис Мензис
 1988 — Крик в темноте / Evil Angels — Эвис Марчисон, мать 
 1989 —  / Australia — Дорин Суонсон

Телевидение 
 1955, 1957 — Приключения Робин Гуда / The Adventures of Robin Hood — герцогиня Констанция (в )
 1956—1957, 1968 —  / Armchair Theatre — разные роли (в 3 эпизодах)
 1962 —  / Disneyland — миссис Кэнти (в 3 эпизодах)
 1970 —  / Callan — экономка (в эпизоде Suddenly-At Home)
 1975 —  / Angels — сестра (в 2 эпизодах)
 1983, 1985, 1989 —  / A Country Practice — разные роли (в 5 эпизодах)
 1989 —  / The Flying Doctors — Эсси Харрингтон (в эпизоде Rising Sundown)

Примечания 

Киноактрисы Австралии
Киноактрисы Великобритании
Иммигрировавшие в Великобританию из Австралии